Con il nome di British National League si possono intendere due diverse leghe britanniche di hockey su ghiaccio, entrambe scomparse:
British National League, attiva fra il 1954 ed il 1960
British National League, attiva fra il 1996 ed il 2005